Голынский — польская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Голынский, Адам Юрьевич (1774—1809) — генерал-майор.
 Голынский, Викентий Иванович (1770—1831) — Георгиевский кавалер.
 
 Голынский, Михаил Теодорович (1890—1973) — украинский оперный певец.
 Голынский, Тихон Иванович (в монашестве Антоний; 1889—1976) — деятель Катакомбной церкви в России.

См. также 
 Голынская, Прасковья Михайловна (1822—1892) — фрейлина.